

Località 
Esistono più comuni francesi con questo nome:
Gras – Ardèche
Les Gras

Altro 
Gras Mle 1874: fucile a otturatore girevole-scorrevole francese, successore dello Chassepot.

Altri progetti